Celaya (ciutat), ciutat mexicana de l'estat de Guanajuato
 Celaya (municipi), municipi de Mèxic a l'estat de Guanajuato
 Gabriel Celaya, poeta basc pertanyent a la generació literària de postguerra
 Club Atlético Celaya , equip de futbol que jugava a la ciutat de Celaya (Guanajuato, Mèxic) fundat l'any 1994 i que va desaparèixer el 2002
 Celaya Club Deportivo , club de futbol de la ciutat de Celaya (Guanajuato, Mèxic)